Hopkins se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andrew Delmar Hopkins
 Helen Collingwood Hopkins
 Milton Hopkins